Zaitzevia är ett släkte av skalbaggar. Zaitzevia ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäckbaggar
Zaitzevia